Das Politbarometer ist eine Sendung des ZDF, die normalerweise monatlich am Freitagabend ausgestrahlt wird. Neben der Sonntagsfrage zeigt es die aktuellen und langfristigen Trends zu politischen Themen in der Bundesrepublik Deutschland.

Aufgaben und Geschichte 
Zu den Schwerpunkten des Politbarometers gehören:
 die politische Stimmung in Deutschland
 die Projektion – wenn am nächsten Sonntag wirklich Wahl wäre
 die Bewertung der wichtigsten Politiker
 Umfrage zu aktuellen Themen aus Politik und Wirtschaft

Die Erhebung findet seit 1977 statt und wurde anfangs einmal im Monat durchgeführt. Im ZDF-Programm wurde am 17. März 1977 die erste Umfrage präsentiert. Die erste eigenständige Ausgabe des Politbarometers gab es am 29. April 1977 in den Bonner Perspektiven. Später wurde das Politbarometer montags im Anschluss an das heute-journal präsentiert. Derzeitiger Sendeplatz ist Freitagabend gegen 22:23 Uhr nach dem heute-journal. Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten wurde von 1991 bis 1995 zusätzlich das Politbarometer Ost unter anderem im blickpunkt eingerichtet. Seit Januar 1996 gibt es ein gesamtdeutsches Politbarometer. Seit Januar 2002 wird die Bevölkerung alle zwei bis drei Wochen befragt. Vor Landtagswahlen findet eine spezielle Umfrage des Politbarometers für das jeweilige Bundesland statt. In den letzten Wochen vor der Bundestagswahl läuft die Sendung jede Woche.

Moderatorin des Politbarometers war bis März 2010 Bettina Schausten, ehemalige Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Innen-, Gesellschafts- und Bildungspolitik. Bis 2014 wurde die Sendung von Theo Koll moderiert, der am 1. März 2010 die Leitung der ZDF-Hauptredaktion Innen-, Gesellschafts- und Bildungspolitik übernahm. Zum 1. Juli 2014 wurde Matthias Fornoff Leiter der Hauptredaktion „Politik und Zeitgeschehen“ und ist nunmehr auch für die Moderation des Politbarometers zuständig.

Für die Erhebung ist die Forschungsgruppe Wahlen verantwortlich, die dazu ca. 1000 zufällig ausgewählte Bürger aus den alten Bundesländern und ca. 700 aus den neuen Bundesländern befragt, wobei die Überquotierung der neuen Bundesländer dann rechnerisch ausgeglichen wird, so dass sich „rechnerisch“ 1250 Befragte ergeben, die repräsentativ für die gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland stehen. In den Telefoninterviews werden rund vierzig Fragen gestellt, teilweise mit, teilweise ohne Antwortvorgaben. Die Daten werden jeweils dienstags bis donnerstags erhoben. Die Daten und Dokumente der Politbarometer-Jahreskumulationen seit 1977 werden online über das Forschungsdatenzentrum FDZ Wahlen im GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften für die sekundäranalytische Forschung zur Verfügung gestellt.

Auch für die ZDF-Wahlsendungen liefert die Forschungsgruppe Wahlen sämtliche Prognosen und Analysen. Eine ähnliche Erhebung ist der von der ARD und den Tageszeitungen vorgestellte ARD-Deutschlandtrend.

Ergänzend werden seit 2021 unter dem Namen Politbarometer2go in der ZDF-Mediathek und auf dem YouTube-Kanal von ZDFheute etwa 10 Minuten lange von Mirko Drotschmann alias MrWissen2go moderierte Videos veröffentlicht. Der Fokus liegt dabei weniger als bei der Muttersendung auf dem tagespolitischen Geschehen. Neben einzelnen Umfragen werden auch Aspekten der Methodik Videos gewidmet. Zunächst war die Veröffentlichung von 10 Folgen geplant, die am 27. Januar 2022 abgeschlossen wurde. Die Veröffentlichung der 11. Folge erfolgte am 3. März 2022 über die ZDF-Mediathek.

Moderatoren

Derzeitige Moderatoren 
 seit 2014: Matthias Fornoff
 seit 2011: Ralph Schumacher (vertretungsweise)
 seit 2014: Antje Pieper (vertretungsweise)

Ehemalige Moderatoren 
 1977: Detlef Sprickmann
 1977–1983: Horst Schättle
 1983–1988: Klaus Bresser
 1988–1992: Klaus-Peter Siegloch
 1992–1997: Barbara Groth
 1997–2003: Thomas Bellut
 2003–2010: Bettina Schausten
 2010–2014: Theo Koll

Bewertung der wichtigsten Politiker 
Folgende Politiker haben seit 2004 bei der Bewertung der zehn wichtigsten Politiker den ersten Platz als „beliebtester Politiker“ belegt:

Die Liste der „zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker“ wird regelmäßig, etwa sechsmal pro Jahr, gemäß den Befragungen aktualisiert. Von 2004 bis zu ihrem Ausscheiden im März 2022 ohne Unterbrechung dabei war Angela Merkel.
Liste der „zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker“ im Politbarometer seit 2004

Literatur

Weblinks 
 Das Politbarometer bei der Forschungsgruppe Wahlen
 Das Politbarometer in der ZDFmediathek
 Das Politbarometer bei Wahlrecht.de

Einzelnachweise 

Meinungsforschung
Quantitative Sozialforschung
Fernsehsendung (Deutschland)
Politsendung
Fernsehsendung (ZDF)
Sozialwissenschaftliche Erhebung (Deutschland)